Alain Maury (né en 1958) est un dessinateur belge de bandes dessinées.
 Alain Maury (né en 1958) est un astronome français.
 Alain Maury (né en 1953) est un photographe français.